Pena – in diritto, sanzione giuridica comminata a conseguenza della violazione di un precetto di diritto
 Pena di morte
 Pena pecuniaria
 Pena detentiva
 Pena (Пена) – film del 1978 diretto da Aleksandr Stefanovič
 Pena – personaggio del film di animazione Hercules
 Pena – freguesia del Portogallo e quartiere della città di Lisbona
 Conselheiro Pena – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais

Pagine correlate 
 Peña
 Punizione
 Pene (disambigua)